Gli alchimisti del muto è un film documentario del 2018 diretto da Ramón Alòs Sanchez con la voce narrante di Paolo Sassanelli.

Trama 
Gli alchimisti del muto esplora la stagione del cinema muto italiano e la storia della produzione di uno dei suoi film più importanti: Cabiria (1914). Il regista Giovanni Pastrone e il direttore della fotografia Segundo de Chomón uniscono le loro forze per un grande film epico, anche per l'utilizzo degli effetti speciali e di tecniche di ripresa allora rivoluzionarie.

Nel giugno del 1914 Cabiria è stato il primo film proiettato alla Casa Bianca; la versione restaurata di Cabiria è stata presentata al Festival di Cannes 2006 da Martin Scorsese, grande promotore del lavoro di Pastrone.

Pastrone e de Chomon, dopo Cabiria, hanno collaborato ad altri classici come Maciste.

Produzione 

È prodotto da Tommaso Arrighi per la Mood Film con il sostegno della MiBAC - DG Piemonte Doc Film Fund, Film Commission Torino Piemonte e Regione Lazio.

Distribuzione 
Il film oltre a viaggiare nei vari festival italiani, è stato pubblicato online dalla casa di produzione per visionarlo gratuitamente ma non a scopi commerciali.

Note

Collegamenti esterni 
 

Film documentari italiani
Film biografici